Ама́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 22 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 734,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Аманс на сайті французького Національного інституту географії
 Аманс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аманс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона